Лос Орнос има више значења:

 Лос Орнос, Ранчо (Сан Франсиско де лос Ромо), насеље у савезној држави Агваскалијентес у Мексику
 Лос Орнос (Батопилас), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Лос Орнос (Чинипас), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Лос Орнос (Уруачи), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Лос Орнос (Мескитал), насеље у савезној држави Дуранго у Мексику
 Лос Орнос (Куерамаро), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Лос Орнос (Кваутепек), насеље у савезној држави Гереро у Мексику
 Лос Орнос (Хенерал Кануто А. Нери), насеље у савезној држави Гереро у Мексику
 Лос Орнос (Хенерал Елиодоро Кастиљо), насеље у савезној држави Гереро у Мексику
 Лос Орнос (Текпан де Галеана), насеље у савезној држави Гереро у Мексику
 Лос Орнос (Амека), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Лос Орнос (Кукио), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Лос Орнос (Чималтитан), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Лос Орнос (Пивамо), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Лос Орнос (Тамазула де Гордијано), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Лос Орнос (Кањадас де Обрегон), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Лос Орнос (Запотлан дел Реј), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Лос Орнос, Ел Пресидио (Атенко), насеље у савезној држави Мексико у Мексику
 Лос Орнос (Чалко), насеље у савезној држави Мексико у Мексику
 Лос Орнос (Истапалука), насеље у савезној држави Мексико у Мексику
 Лос Орнос (Тлатлаја), насеље у савезној држави Мексико у Мексику
 Лос Орнос (Апазинган), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Лос Орнос (Артеага), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Лос Орнос, Ла Какамикуа (Уетамо), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Лос Орнос (Лазаро Карденас), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Лос Орнос (Тикичео де Николас Ромеро), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Лос Орнос, Кампо Темалака (Емилијано Запата), насеље у савезној држави Морелос у Мексику
 Лос Орнос (Тлачичука), насеље у савезној држави Пуебла у Мексику
 Лос Орнос (Керетаро), насеље у савезној држави Керетаро у Мексику
 Лос Орнос (Акисмон), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику
 Лос Орнос (Соледад де Грасијано Санчез), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику
 Лос Орнос (Кулијакан), насеље у савезној држави Синалоа у Мексику
 Лос Орнос, Пуертас Куатас (Кулијакан), насеље у савезној држави Синалоа у Мексику
 Лос Орнос (Гвасаве), насеље у савезној држави Синалоа у Мексику
 Лос Орнос (Кахеме), насеље у савезној држави Сонора у Мексику
 Лос Орнос (Урес), насеље у савезној држави Сонора у Мексику
 Лос Орнос (Калпулалпан), насеље у савезној држави Тласкала у Мексику
 Лос Орнос (Тлалискојан), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику